Александр Михайлович Соколов (1901, Тихвин — 1984, Ленинград) — советский архитектор.

Биография 
 В 1930 г. окончил Высший художественно-технический институт в Ленинграде (бывш. Императорская Академия художеств).
 С 1948 по 1960 г. — главный архитектор Ленметропроекта.
 Преподаватель ЛИСИ; декан Градостроительного факультета (1964—1969).
 Депутат Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся (1951—1957 гг.)
 Скончался в августе 1984 г. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Проекты и постройки 
 Станция метро «Библиотека им. Ленина» в Москве (1935)
 Молококомбинат в Ленинграде (1932 г.; построен в 1933 г., разрушен в 2012 г.; соавторы: Твелькмейер В. Ф., Фомин И. И.)
 «Новый Мурманск» — планировка города (1932 г.; конкурс; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Дом правительства Абхазской ССР (1933 г.; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Выборгское районное звуковое кино на 1300 мест в Ленинграде (1933 г.; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Дом культуры в Кондопоге, станция Кивач Кировской ж. д. (1933 г.; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Ленинграде (1933 г.; I-й вариант; соавторы: Твелькмейер В. Ф., Френк Г. Х.)
 Гостиница моряков тралового флота в Мурманске (1934 г.; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) в Москве (1935 г.; V-й вариант; соавторы: Твелькмейер В. Ф., Френк Г. Х.)
 Колхозный киноклуб на 300 мест (1937 г.; соавтор Твелькмейер В. Ф.)
 Кинотеатры на 300 мест в Алма-Ате и г. Слободском (1937 г.)
 Станция метро «Технологический институт» в Ленинграде (1955)
 Станция метрополитена «Московские ворота» (1961)

Печатные труды А. М. Соколова 
 Архитектура СССР. 1956 г.
 Архитектура Ленинграда. 1939 г., 1941 г.
 Строительство и архитектура Ленинграда. 1963 г., 1965 г.
 Путешествие под землей. Ленинградский метрополитен им. В. И. Ленина. — Л. 1956 г.
 Основные понятия архитектурного проектирования. Учебное пособие — Л. ЛГУ 1976 г. — 192 с.
 Библиографический указатель архитектурных увражей по памятникам древней Греции / [Состак как а., проф. А. М. Соколов]. — Ленинград : Б. и., 1978. — 112 с.

Примечания

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. Ленинград. 1935 г.
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Выпуск 1-2 (XV—XVI). Ленинград. 1940 г.
 Архитекторы об архитекторах. СПб.: ОАО «Иван Федоров». 1999 г. Стр. 146—159. Николаева Т. И. «Александр Соколов»

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20171030070858/http://sovarch.ru/

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы русского авангарда
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Кандидаты архитектуры
Похороненные на Серафимовском кладбище